Carestía (del bajo latín caristia, y este del latín charistia, calco del griego χαρίστια, "banquete familiar", con influencia del latín carēre, "carecer") puede referirse a:
 Escasez
 Hambruna (escasez de alimentos)
 Situación del mercado en la que la escasez produce precios altos
 Inflación (subida de precios)

No debe confundirse el uso y la etimología de "carestía" con el concepto de "lo caro" (lo muy apreciado -véase también preciado-) o "lo costoso" (lo que tiene un gran coste de producción o es muy difícil de obtener). En el uso común "caro" se opone a "barato" (lo de poco precio, lo asequible, -no confundir con lo accesible-).

Notas